Liucun (kinesiska: 流村, 流村镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i Peking storstadsområde, i den nordöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Peking. Liucun ligger  meter över havet och antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Terrängen runt Liucun är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Liucun. Runt Liucun är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Changping,  km öster om Liucun. Trakten runt Liucun består i huvudsak av gräsmarker.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Peking
WP:Projekt Kina